Madisonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Madisonville (Kentucky)
Madisonville (Louisiana)
Madisonville (Tennessee)
Madisonville (Texas)